HU poate fi:
 Hainan Airlines, Codul IATA al companiei aeriane din China
 Hanau, număr de înmatriculare auto al orașului german
 Ungaria, codul ISO 3166-1, FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări

Hu poate fi:
 Hu, zeu egiptean în mitul creației
 Hu, nume de familie chinezesc

hu poate fi:
 .hu, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Ungaria
 Limba maghiară, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „HU” la acronymfinder.com